Васи́лий Тимофе́евич Чумако́в (род. 24 августа 1861 — ум. 17 августа 1937, Прага) — казак ВВД, русский военачальник, генерал-майор, участник похода в Китай 1900—1901 годов, русско-японской войны 1904—1905 годов, первой мировой войны и гражданской войны в России. Участник Белого движения на юге России.

Биография 
Из дворян Войска Донского. Казак станицы Нижне-Кундрюческой. Сын подполковника, офицера ВВД Чумакова Тимофея Христофоровича.

Окончил Михайловско-Воронежскую военную гимназию (1879), 1-е Павловское военное училище (по 1-му разряду) (1881) и офицерскую артиллерийскую школу.

В службу вступил 01.08.1879. Выпущен в комплект Донской конно-артиллерийской батареи. Хорунжий (08.08.1881). Сотник (01.01.1885). Подъесаул (14.05.1886). Есаул (15.04.1899).

Участник китайской кампании 1900—1901 гг. Подполковник (24.03.1904).

Участник русско-японской войны 1904—1905 гг. Заведующий артиллерийской частью Особого Заамурского пограничного округа Отдельного корпуса пограничной стражи (Харбин) (со 2.04.1904). Полковник (02.06.1906). Командир 2-го дивизиона 8-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады (04.02.1908-07.12.1911). Командующий 8-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригадой (с 07.12.1911).

Участник первой мировой войны. Генерал-майор (04.12.1914). Командир 13-й Сибирской стрелковой артиллерийской бригады (25.07.1914-29.04.1917). И.д. инспектора артиллерии 12-го армейского корпуса (с 29.04.1917). Позже командующий тем же корпусом.

Участник Белого движения на юге России. В 1918 г. вступил в ряды Донской армии. В октябре 1918 — начале 1919 начальник Астраханской казачьей дивизии, командир Астраханского корпуса, командующий Юго-Восточным фронтом Донской армии.

В 1920 вышел в отставку, в августе — октябре 1920 года назначена пенсия, до начала ноября 1920 в Евпатории.

В эмиграции в Чехословакии. Похоронен 19 августа 1937 на православном Ольшанском кладбище Праги.

Имел трёх дочерей и сына в другой семье.

Награды 
 орден Св. Станислава 2-й степени с мечами (1904)
 орден Св. Анны 2-й степени (1905)
 орден Св. Владимира 3-й степени (1910)

Ссылки 
 
 Василий Тимофеевич Чумаков- Ч — Каталог статей — Павловское военное училище

Персоналии по алфавиту
Выпускники Воронежского кадетского корпуса
Выпускники Павловского военного училища
Участники китайского похода (1900—1901)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Командиры корпусов в Первой мировой войне (Россия)
Генералы Донской армии
Генерал-майоры (Российская империя)
Генерал-майоры России (Белое движение)
Донские казаки
Похороненные на Ольшанском кладбище